Giuseppe I d'Asburgo (1678-1711)
Giuseppe I del Portogallo (1750-1777)
Giuseppe I di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Giuseppe I di Bulgaria – esarca bulgaro (1877-1915)
Giuseppe di Borbone-Parma (1875-1950) –  pretendente al Ducato di Parma e Piacenza col nome di Giuseppe I
Giuseppe Bonaparte – fratello di Napoleone Bonaparte, nominato da questi re di Napoli (1806-1808) e re di Spagna (1808-1813) come Giuseppe I